Astro-Küken im All ist eine australische Zeichentrickserie, die seit 2018 produziert wird.

Handlung 
Als versehentlich ausgewählte Teilnehmer an der Elite-Weltraum-Akademie erleben die drei Küken Chuck, Finley und Starley actionreiche Abenteuer im All. Obwohl ihnen dazu jegliches Können fehlt, nehmen sie es im Weltraum mit verschiedensten Gegnern auf und schlagen sich zudem auch noch durch den Unterricht der Akademie.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von Cake Entertainment produziert. Erstmals wurde die Serie am 30. September 2018 auf dem kanadischen Fernsehsender 9Go! ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 19. November 2018 auf Disney XD.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Australien)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Weltraum im Film